Aitor Karanka de la Hoz – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 Antonio Julio de la Hoz – calciatore e allenatore di calcio colombiano
 David Karanka de la Hoz – ex calciatore spagnolo
 Renato Patricio González de la Hoz – calciatore cileno